Селат ( — «пролив»):

  — район в округе Карангасем, Индонезия;
  — населённый пункт в одноимённом районе;
  — район в округе Капуас, Индонезия;
  — населённый пункт в округе Бадунг, Индонезия;
  — населённый пункт в округе Булеленг, Индонезия.